Ferdinando Russo (1866-1927) – poeta italiano 
 Ferdinando Russo – politico italiano nato nel 1930
 Ferdinando Russo – politico italiano nato nel 1935